Янкін Дмитро Ігорович (? — 2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Янкін Іларіон Павлович (1910—1964) — директор радгоспу. Герой Соціалістичної Праці. Лауреат Сталінської премії.
 Янкін Сергій Іванович (? — ?) — начальник штабу Синьожупанної дивізії військ Центральної Ради.